Lometsch ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Lometsch (1900–1992), deutscher Buchkünstler, Schriftkünstler, Holzschneider, Grafiker, Illustrator, Buchhändler und Kunsthändler
 Johann Karl Lometsch (1786–1856), deutscher Politiker und Minister im Kurfürstentum Hessen